Museum für Kommunikation (Berlijn)
 Museum für Kommunikation (Frankfurt)
 Museum für Kommunikation (Hamburg)
 Museum für Kommunikation (Nürnberg)

Zie ook
 Museum voor Communicatie